Le nom de cathédrale Saint-Étienne peut faire référence à :

Albanie 
 la cathédrale Saint-Étienne de Shkodër dans l'Archidiocèse de Shkodër-Pult

Allemagne 
 la cathédrale Saint-Étienne-et-Sixte de Halberstadt
 la cathédrale Saint-Étienne de Passau
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption-et-Saint-Étienne de Spire

Australie 
 la cathédrale Saint-Étienne de Brisbane

Autriche 
 la cathédrale Saint-Étienne de Vienne

Croatie 
 la  de Hvar sur la côte dalmate

Etats-Unis 
 la  de Phoenix (Arizona)
 la  de Owensboro dans le Kentucky
 la  d'Harrisburg en Pennsylvanie, de l'Église épiscopalienne des États-Unis
 la pro-cathédrale  de Wilkes-Barre en Pennsylvanie, de l'Église épiscopalienne des États-Unis

France 
 la cathédrale Saint-Étienne d'Agde
 l'ancienne cathédrale Saint-Étienne d'Agen
 la cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre
 la cathédrale Saint-Étienne de Besançon
 la cathédrale Saint-Étienne de Bourges
 la cathédrale Saint-Étienne de Cahors
 la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne
 la cathédrale Saint-Étienne de Limoges
 la primatiale Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Étienne de Lyon
 la cathédrale Saint-Étienne de Meaux
 la cathédrale Saint-Étienne de Metz
 la cathédrale grecque Saint-Étienne de Paris
 l'ancienne cathédrale Saint-Étienne de Paris
 l'ancienne cathédrale Saint-Étienne-de-la-Cité de Périgueux
 la cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc
 la cathédrale Saint-Étienne de Sens
 la cathédrale Saint-Étienne de Toul
 la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse

Hongrie 
 la cathédrale Saint-Étienne de Székesfehérvár

Italie 
 la cathédrale Saint-Étienne de Biella (Piémont)
 l’ancienne cathédrale Saint-Étienne de Capri dans l'archidiocèse de Sorrente-Castellammare di Stabia (Campanie)
 la cathédrale Saint-Étienne Protomartyr de Concordia Sagittaria (Vénétie)
 la co-cathédrale Saint-Étienne de Modigliana (Émilie-Romagne)
 la co-cathédrale Saint-Étienne de Nusco (Campanie)
 la co-cathédrale Saint-Étienne pape et martyr de Rovigo (Vénétie)
 la cathédrale Saint-Étienne et Notre-Dame de l'Assomption de Pavie (Lombardie)
 la cathédrale Saint-Étienne de Prato (Toscane)

Tchéquie 
 la  de Litoměřice

Voir aussi 
 
 la basilique Saint-Étienne de Pest

~
Étienne